Бициклизам на Летњим олимпијским играма 2012 — друмска трка за мушкарце је такмичење на Олимпијским играма 2012. у Лондону. Одржала се 29. јула. Друмска трка је почела код Бакингемске палате, а затим су возачи кренули у југозапади део града. Прешли су мост преко реке Темзе и наставили кроз парк Ричмонд. На крају бициклисткиње су се вратиле код Бакигемнске палате где је био циљ трке. 

Победник трке постала је Холанђанка Маријане Вос која је у спринту била боља од Елизабет Армистед из Уједињеног Краљевства. Треће место освојила је Рускиња Олга Забелинска.

Распоред

Освајачи медаља

Резултати трке

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на сајту игара

Друмска трка за жене
2012